Higiene sexual puede referirse a:
 Higiene sexual, conjunto de normas de profilaxis a tener en cuenta en las relaciones sexuales con el fin de evitar la transmisión de enfermedades.
 Higiene sexual película documental de John Ford cuyo título en inglés es Sex Hygiene.